Work breakdown structure, hiërarchische structuur concrete resultaten en/of producten van een project.
 Wiardi Beckman Stichting, wetenschappelijk bureau van de Partij van de Arbeid.